Název Písečné má více obcí:
 Písečné (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Písečné (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy